Guccione ist der Familienname folgender Personen:

 Bob Guccione (1930–2010), US-amerikanischer Zeitschriftenverleger
 Chris Guccione (Schiedsrichter) (Christopher Gene Guccione; * 1974), US-amerikanischer Baseballschiedsrichter 
 Chris Guccione (Christopher Luke Guccione; * 1985), australischer Tennisspieler
 Eugenio Guccione (* 1938), italienischer Historiker
 Piero Guccione (* 1935), italienischer Maler